Алто Лусеро има више значења:

 Алто Лусеро (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Алто Лусеро (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Алто Лусеро (Чилчотла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Алто Лусеро (Кимистлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Алто Лусеро (Сиутетелко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Алто Лусеро (Алто Лусеро де Гутијерез Бариос), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Алто Лусеро (Котастла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Алто Лусеро (Чинамека), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Алто Лусеро (Уејапан де Окампо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Алто Лусеро (Хуан Родригез Клара), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Алто Лусеро (Мартинез де ла Торе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Алто Лусеро (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Алто Лусеро (Сајула де Алеман), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Алто Лусеро (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Алто Лусеро (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику